In 1950 werd het derde Torneio Rio-São Paulo gespeeld voor clubs uit Rio de Janeiro en São Paulo. Vanaf dit jaar vond de competitie jaarlijks plaats tot 1966. De competitie werd gespeeld van 15 december 1949 tot 15 februari 1950. Corinthians werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Torneio Rio-São Paulo
Braziliaans competitievoetbal 1950